Mała Wólka – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Mała Wólka – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Skępe